Imię i nazwisko Kirił Pandow nosili lub noszą m.in.:
 Kirił Pandow (ur. 1928) – bułgarski piłkarz
 Kirił Borisow Pandow (ur. 1943) – bułgarski bokser
 Kirił Iwanow Pandow (ur. 1983) – bułgarski łyżwiarz startujący w short tracku